Лас Сеибитас има више значења:

 Лас Сеибитас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Сеибитас (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику